Сеню́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на схід від Парижа, 55 км на північний схід від Шалон-ан-Шампань, 55 км на південь від Шарлевіль-Мезьєра.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 71 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 139,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Сенюк на сайті французького Національного інституту географії
 Сенюк на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сенюк на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сенюк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сенюк на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Арденни

Примітки 

Муніципалітети департаменту Арденни